Can Berga, casa senyorial de Mallorca.
 Can Berga, masia de Riells del Fai.
 Can Berga Vell, masia de Riells del Fai.